бергсманы — крестьяне-рудокопы, мелкие горные предприниматели в Швеции в Средневековье и Новое время.

 Бергсман, Виктория — шведская певица, музыкант, автор песен.
 Бергсман, Михай — венгерский психиатр и психоаналитик.